Die Banka Koper Slovenia Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Portorož. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 18. bis 24. September 2006 statt.

Im Einzel gewann Tamira Paszek gegen Maria-Elena Camerin mit 7:5 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Lucie Hradecká / Renata Voráčová durch Walkover gegen Eva Birnerová / Émilie Loit.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Piran